

Cinema 
 L'inseguito (Slither) – film del 1973 diretto da Howard Zieff
 Slither – film del 2006 diretto da James Gunn

Fumetto 
 Slither – personaggio supercriminale della Squadra dei serpenti dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Slither – album degli Earth Crisis del 2000
 Slither – singolo dei Velvet Revolver del 2004, dall'album Contraband

Televisione 
 Un uomo perfetto (Slither) – episodio della quinta stagione di Law & Order: Criminal Intent

Videogiochi 

 Slither.io – videogioco online del 2016